Copa BBVA Colsanitas 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2011 является 19-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Боготе, Колумбия — с 14 по 20 февраля 2011 года. Турнир продолжил серию женских соревнований в Латинской Америке на грунтовых кортах в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Юлия Гёргес (№ 34 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Лурдес Домингес Лино во второй раз побеждает на одиночных соревнованиях ассоциации (и оба раза — в Боготе).
 Матильда Юханссон уступает свой дебютный финал на одиночных соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Эдина Галловиц-Холл выигрывает свой 3й парный титул на соревнованиях ассоциации.
 Анабель Медина Гарригес выигрывает свой 17й парный титул на соревнованиях ассоциации.

См. также 
 Copa Colsanitas
 WTA Тур 2011
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Колумбия
Теннис
Февраль 2011 года
2011